Изобретение — решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту или процессу (способу) осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (в отличие от законодательств промышленно развитых государств, в российском законодательстве этому понятию дано правовое определение).

Альтернативное определение: изобретение — созданное человеком средство (способ) для управления силами природы, с помощью которого по-новому и нетривиальным образом решается какая-либо проблема в любой области человеческой деятельности. Результат творческой (эвристической) деятельности, основанной на интуиции, знаниях и жизненном опыте, которые поддерживают методы изобретательского творчества.

По большей части существующие определения «изобретения» прибегают к понятиям о новизне, о невещественной природе изобретения, об искусственном характере изобретения (в том смысле, что оно должно быть продуктом человеческой деятельности), о творческом характере усилий, направленных на создание изобретения, о наличии преобразующего материю начала в изобретении и т. п. Как можно видеть, любые определения, опирающиеся на столь размытые категории, толкуют неясное через еще более неясное. Поэтому будет логичнее выводить содержание категории «изобретение» из общих положений законодательства о результатах интеллектуальной деятельности по остаточному принципу после применения специальных положений, устанавливающих, что не является изобретением.

В ряде стран изобретение является объектом интеллектуальной собственности, а точнее — промышленной собственности.

В ряде стран изобретение является объектом нематериального имущества, то есть имуществом является субъективное право (точнее — исключительное право), а не вещный или иной результат его реализации (объект вещного права или процесс).

Являясь объектом права авторства (личного неимущественного права), изобретение не является объектом авторских прав. Любые аналогии из авторского права применимы к изобретению лишь постольку, поскольку объекты авторских прав и изобретения относятся к результатам интеллектуальной деятельности. Однако такие характерные черты авторского права, как отсутствие каких-либо формальностей для возникновения прав и, по сути, экстерриториальное действие авторских прав на основании международных договоров, для патентного права совершенно не характерны.

Права на изобретение регулируются патентным законодательством и удостоверяются патентом.

Источники права

Нормативные правовые акты Российской Федерации 
 Конституция Российской Федерации, статья 44
 Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 72
 Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 147
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 7.12
 Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года
 Закон СССР от 31.05.91 N 2213-1 «Об изобретениях в СССР», пункты 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 (порядок исчисления и уплаты авторского вознаграждения)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы
 Приложение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 53н «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ст.ст. 40, 257, 258, 322, п. 8 ст. 250
 Актуальный список нормативных актов имеется на сайте Роспатента.

Судебная практика, разъяснения высших судебных органов 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»

Международные договоры, имеющие силу на территории Российской Федерации 
Актуальный список международных договоров по интеллектуальной собственности имеется на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности и на сайте Роспатента.

Материальные нормы патентного права

Объекты прав на изобретение 
Не любой результат интеллектуальной деятельности подлежит правовой охране и считается изобретением по определению и в силу изъятий, установленных законодательством.

Изобретением считается техническое решение, относящееся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных) или способу (под которым понимается процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению (разновидность продукта — «новое средство для …») известного или нового продукта по новому назначению.

Решение в любой области человеческой деятельности считается техническим, если при его осуществлении или применении объективно (в онтологическом аспекте) достигается какой-либо эффект (наблюдается какое-либо явление или обнаруживается какое-либо свойство).

Решения, не ведущие к достижению каких-либо эффектов и/или к каким-либо изменениям в состоянии материи, а ограничивающиеся лишь ментальными проявлениями и/или выражающиеся в субъективных оценках (повышение зрелищности, занимательности), так же, как и решения, суть которых сводится исключительно к соблюдению определённых договорённостей между участниками (правила, распорядки) или явления природы, не несущие на себе отпечатка человеческой изобретательности, не считаются техническими.

Пределы действия патентных прав

Сроки действия патентных прав 
Права на изобретение возникают с момента публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене (одновременно с регистрацией в Государственном реестре изобретений Российской Федерации).

Срок действия патента на изобретение составляет двадцать лет с даты подачи первоначальной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия патента на изобретение, на применение которого требуется получение разрешения, может быть продлен на срок, потребовавшийся для получения первого такого разрешения за вычетом 5 лет, но не более чем на 5 лет.

По истечении срока действия патента изобретение переходит в общественное достояние, то есть может быть использовано любым лицом без согласия патентообладателя и без выплаты авторского вознаграждения.

Действие патента прекращается досрочно в случае неуплаты пошлин за его поддержание в силе, либо на основании ходатайства патентообладателя.

Территория действия патентных прав 

Патент Российской Федерации на изобретение имеет силу только на её территории. За пределами охраняемой территории любое лицо вправе на законных основаниях использовать изобретение без выплаты вознаграждения.

Зарубежные патенты не имеют силы на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международным договором (единственным подобным договором является Евразийская патентная конвенция).

Объём патентных прав 
Предмет охраны и её границы определяются независимыми пунктами формулы изобретения, содержащейся в патенте. Описание изобретения и фигуры чертежей привлекаются лишь для толкования формулы изобретения. Название изобретения правового значения не имеет. Реферат служит только для информационных целей и для толкования формулы изобретения не применяется.

Охране подлежат не только те решения, которые полностью совпадают с охарактеризованным в независимом пункте, но и те решения, отличие которых состоит лишь в замене одних признаков их эквивалентами, ставшими известными в качестве таковых в области техники, к которой относится изобретение, до даты его приоритета.

Объект охраны 

Объектом охраны является исключительное право использования изобретения — право по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование изобретения. Запрет презюмируется. Суть исключительных прав состоит лишь в правомочии отстранения других лиц от использования изобретения, а не в разрешении на использование изобретения самим правообладателем.

Исключительное право использования изобретения принадлежит правообладателю (патентообладателю, либо обладателю полной исключительной лицензии).

Использование изобретения без согласия правообладателя влечёт ответственность, установленную нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Субъекты патентных прав 
Автор изобретения (изобретатель) — гражданин, творческим трудом которого создано изобретение.

Соавтор изобретения (соизобретатель) - Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Заявитель — лицо, заявляющее изобретение. Заявитель может испрашивать патент на своё имя, быть соискателем патента, а может указать в качестве патентообладателя другое физическое лицо (или группу лиц) или юридическое лицо (или группу лиц).

Патентообладатель — лицо , обладающее исключительными правами на изобретение.

Заявителями и патентообладателями могут быть как физические, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо группа лиц.

Автору принадлежат следующие субъективные права:
 право на подачу заявки (то есть право быть заявителем)
 право на получение патента (то есть право быть патентообладателем) — это право первоначально принадлежит автору, но лишь в тех случаях, если законом или договором не установлено иное;
 право авторства (личное неимущественное) — неотчуждаемое право признаваться автором или соавтором изобретения;
 право на получение вознаграждения (личное имущественное) — возникает в случае, если изобретение является служебным или создано при выполнении договора, и исключительные права не принадлежат автору.

В отличие от права на получение патента, право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение и при предоставлении другому лицу права его использования.

Примечательно, что право на получение вознаграждения от работодателя согласно российскому законодательству сохраняется за автором даже в случае отчуждения патента другому лицу.

Большая часть изобретений в мире (до 95 %) являются служебными, либо создаются в рамках выполнения изыскательных работ по заказу. Права на такие изобретения обычно закрепляются за работодателем или заказчиком.

Условия охраноспособности изобретения 
Техническое решение способно к правовой охране (патентоспособно) в качестве изобретения, если оно соответствует следующим условиям патентоспособности:
 новизна — до даты подачи заявки (приоритета) заявленное техническое решение не было частью уровня техники;
 изобретательский уровень — сведения о влиянии особенностей технического решения на достигаемый с их помощью технический результат не были частью уровня техники;
 промышленная применимость — техническое решение осуществимо на практике и пригодно по заявленному назначению.

По общему правилу уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными где-либо в мире до даты подачи (приоритета) заявки. Исключительно в целях оценки новизны уровень техники дополнительно включает сведения, которые могут стать общедоступными в результате публикации сведений о другой российской заявке с более ранним приоритетом.

Послабления в отношении новизны изобретения (исключения из общего правила определения уровня техники):
 льгота по новизне — патентованию не могут помешать сведения, исходящие от авторов изобретения и ставшие общедоступными за шесть месяцев и менее до даты подачи (приоритета) заявки; бремя доказывания происхождения этих сведений лежит на заявителе;
 селективные изобретения — известность широкого класса химических соединений не порочит новизну более узкой группы химических соединений, которые ранее не были специально получены и исследованы, если у последних обнаружены свойства, не характерные для известного класса.

В отличие от многих промышленно-развитых государств (прежде всего, европейских), в России способы лечения, диагностики и профилактики не изъяты из числа решений, считающихся промышленно применимыми.

Право приоритета 
Согласно российскому законодательству патент получает не тот, кто первым придумал или изготовил предполагаемое изобретение, а тот, кто первым подал заявку на получение патента на предполагаемое изобретение ( то есть, чья заявка имеет более ранний приоритет).

Любые сведения, ставшие частью уровня техники после даты приоритета, не могут порочить новизну и изобретательский уровень (но могут порочить «промышленную применимость», например, если станет известно, что изобретение неосуществимо или не может быть использовано по назначению).

Приоритет изобретения может устанавливаться:
 по дате подачи первой заявки в любом государстве Союза по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) — подача заявки в любом государстве Союза позволяет закрепить приоритет, и воспользоваться им в любом другом государстве Союза в течение 12 месяцев;
 по дате подачи более ранней заявки (т. н. внутренний приоритет) — приоритет заявки может быть установлен по дате подачи более ранней российской заявки, в этом случае последняя автоматически признается отозванной;
 по дате приоритета первоначальной заявки — приоритет выделенной заявки может быть установлен по дате приоритета первоначальной заявки;
 по дате поступления дополнительных материалов — после получения уведомления экспертизы о невозможности принятия дополнительных материалов к рассмотрению и соответствующего предложения, заявитель в течение трёх месяцев может подать отдельную заявку с испрашиванием приоритета по дате поступления дополнительных материалов;
 по дате экспонирования (выставочный приоритет).

Использование изобретения 
Для признания изобретения использованным необходимо, чтобы в продукте (в способе) обнаруживались все без исключения технические признаки изобретения, которые обозначены в независимом пункте формулы изобретения, или эквивалентные им технические признаки, ставшие известными в качестве таковых до или после подачи заявки на получение патента (критерии использования изобретения). Отличие даже в одном признаке, не являющемся эквивалентным, не позволяет признать изобретение использованным.

Изобретение считается использованным при:
 введении в гражданский оборот или хранении с этой целью продукта, отвечающего критерию использования в нём охраняемого изобретения, или изготовленного запатентованным способом, либо представляющего собой устройство, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
 осуществлении способа, отвечающего критерию использования в нём охраняемого изобретения, в частности, путём его (способа) применения.

Хотя изобретение и не считается использованным в случае предложения о применении способа, отвечающего критерию использования в нём охраняемого изобретения, однако такие действия могут квалифицироваться как угроза нарушения прав.

Любое использование продукта, изготовленного охраняемым способом за пределами Российской Федерации, не считается использованием изобретения.

Формами использования продукта могут быть, в частности:
 ввоз на территорию Российской Федерации;
 изготовление;
 применение;
 предложение о продаже;
 продажа и иное введение в гражданский оборот.

Пределы осуществления патентных прав 
Патентообладатель или владелец лицензии может осуществлять свои патентные права в установленных законом пределах без ограничения прав и законных интересов третьих лиц, если иное прямо не предусмотрено законодательством.

Лицо, которое приобрело товар непосредственно у патентообладателя или с его согласия, вправе распоряжаться этим товаром по своему усмотрению без каких-либо ограничений и без выплаты вознаграждения (принцип исчерпания прав). В России установлен национальный принцип исчерпания прав — приобретение товара непосредственно у патентообладателя за рубежом или с его согласия не влечёт исчерпание прав, удостоверенных российским патентом на изобретение.

Любое лицо, использовавшее изобретение или сделавшее необходимые приготовления к этому до даты подачи заявки, либо в тот период, когда патент не действовал, может свободно использовать изобретение, не расширяя объёмов его использования, без выплаты вознаграждения (право преждепользования и послепользования).

Не считается нарушением патента использование охраняемого технического решения:
 в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, временно или случайно находящегося в водах, воздушном пространстве или на территории России, при условии, что изобретение (полезная модель) используется исключительно для нужд указанного средства;
 с научной целью или в порядке эксперимента;
 для личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
 при чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением о таком использовании сразу, как это станет практически возможным, и с выплатой патентообладателю соответствующей компенсации;
 разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам.

Вышеуказанные ограничения патентных прав действуют только при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычному использованию изобретения и не ущемляют необоснованным образом законные интересы патентообладателя.

Сосуществование патентных прав

Старшинство патентных прав 
При наличии нескольких заявок на одно и то же техническое решение с разными датами приоритета патент выдаётся только по заявке с более ранним приоритетом. Патент на идентичное решение с более поздним приоритетом может быть оспорен.

Поданные разными лицами заявки на одно и то же техническое решение с одинаковой датой приоритета признаются отозванными, если в течение установленного срока заявители не достигнут соглашения между собой.

Зависимость патентных прав 
Не любое патентоспособное и даже запатентованное изобретение обладает патентной чистотой. Патентообладатель вправе использовать своё изобретение лишь в том случае, если при этом не используются охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц. Патент на изобретение, использование которого невозможно без использования изобретения третьего лица, называют зависимым.

Проблема использования зависимых изобретений патентообладателями решается посредством кросс-лицензирования или выдачи принудительной лицензии.

Совмещение охраны 
Российское патентное законодательство не предусматривает выдачу одному лицу российского патента на изобретение и полезную модель, объектом которых является одно и то же техническое решение (двойное патентование не допускается). Получение нескольких патентов на одно и то же изобретение или на одну и ту же полезную модель одним и тем же лицом возможно, даже без нарушения процедурных норм патентного права.

Временная правовая охрана 
С момента публикации сведений о заявке на изобретение и до момента выдачи патента изобретению предоставляется временная правовая охрана в объёме опубликованной формулы изобретения, или в объёме формулы изобретения, содержащейся в решении о выдаче патента, в зависимости от того, какой из объёмов меньше. Патентообладатель вправе требовать компенсации за использование изобретения в период с даты публикации сведений о заявке до получения патента.

Обязанности патентообладателя 
Патентообладатель обязан:
 использовать изобретение,
 уплачивать пошлины за поддержание патента в силе,
 уплачивать вознаграждение авторам за создание и использование служебного изобретения.
 за создание служебного изобретения — 30% от средней зарплаты работника за последние 12 месяцев;
 за использование работодателем служебного патента — 100% средней заработной платы за каждые 12 месяцев использования;
 за заключение лицензионного договора — 10% от цены лицензионного договора;
 за заключение договора об отчуждении исключительного права на патент — 15% от цены договора.

Неиспользование изобретения является основанием для выдачи принудительной лицензии, а неуплата пошлины — основанием для досрочного прекращения действия патента.

Недействительность патента 
В течение всего срока действия патент может быть признан недействительным (действие патента считается прекращённым с момента подачи заявки):
 в случае признания изобретения несоответствующим условиям патентоспособности;
 при наличии в формуле изобретения признаков, которые отсутствовали в материалах на дату подачи заявки;
 при наличии другого патента с той же датой приоритета, выданного на идентичное техническое решение;
 в случае выдачи патента лицу, которое в силу закона или договора не обладало правами на его получение;
 в случае неуказания в патенте действительных авторов изобретения;
 в случае если раскрытие изобретения не настолько полное, чтобы средний специалист мог осуществить его по описанию, имеющемуся в патенте.

Возражение против выдачи патента может быть подано любым лицом в любое время, в том числе после прекращения его действия. Рассмотрение таких возражений подведомственно Палате по патентным спорам.

Процедурные нормы патентного права 
Патентная пошлина не уплачивается, если автор предполагаемого изобретения и заявитель являются одним и тем же  физическим лицом, при публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение.
За совершение юридически значимых действий с заявкой и патентом на изобретение взимается патентная пошлина.

Процедурные сроки для совершения юридически значимых действий установлены в ГК РФ и других нормативных правовых актах. Срок экспертизы и срок регистрации патента в Государственном реестре изобретений Российской Федерации не установлены законодательством.

Подача заявки 
Для получения прав на изобретение правильно оформленная заявка на изобретение подаётся в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителем лично, через представителя, патентного поверенного или иного лица.

Экспертиза заявки 
Экспертиза заявок состоит из двух этапов:
 формальная экспертиза — проверяется правильность оформления заявки, её комплектность и правильность уплаты пошлин;
 экспертиза по существу — проверяется соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Экспертиза по существу осуществляется после завершения формальной экспертизы по ходатайству заявителя или третьего лица; ходатайство может быть подано в течение трёх лет с даты подачи заявки.

Экспертиза может направить заявителю:
 отчёт (об информационном поиске);
 запрос;
 уведомление (о результатах рассмотрения ходатайств, о результатах рассмотрения заявки и др.);
 решение (о выдаче патента, об отказе в выдаче патента и о признании заявки отозванной).

В процессе рассмотрения заявки заявитель может:
 внести изменения в материалы заявки;
 распорядиться правом на получение патента;
 подать выделенную заявку;
 преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель;
 представить ответ на запрос, уведомление, решение экспертизы;
 подать жалобу (требование о восстановлении прав);
 заявить ходатайство (о проведении поиска международного типа, о проведении экспертного совещания, о досрочной публикации заявки и др.);
 отозвать заявку.

Решения экспертизы могут быть оспорены в административном порядке в Палате по патентным спорам, а решения Палаты по патентным спорам — в суде.

Публикация сведений о заявке 
По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки сведения о ней публикуются патентным ведомством, после чего материалы заявки становятся общедоступными. С целью скорейшего получения временной правовой охраны заявитель может подать ходатайство о досрочной публикации заявки.

В отличие от патентного права США, российское патентное право не предусматривает возможности отказаться от публикации сведений о заявке. Однако такая возможность на практике может быть обеспечена путём своевременной (до завершения технической подготовки к публикации) подачи выделенных заявок одновременно с отзывом первоначальной заявки. Такая операция может быть повторена неограниченное количество раз, что фактически позволяет долгое время скрывать от третьих лиц информацию о возможном получении патента. Однако, в отличие от США, подобная практика в России не получила широкого распространения по причине отсутствия публикации заявки де факто (заявка публикуется в официальном бюллетене не полностью).

Выделенные заявки 
Российское патентное право допускает подачу заявителем выделенных заявок по собственной инициативе в любой момент до регистрации изобретения по первоначальной заявке в Государственном реестре (или до исчерпания возможности оспаривания решения патентного ведомства).

Отсутствие жёсткого правового регулирования выделенных заявок приближает российскую патентную систему к патентной системе США, где практика подачи выделенных, продолжающих и частично продолжающих заявок весьма распространена.

В отличие от германского патентного права, российская выделенная заявка может содержать новый предмет изобретения, отсутствовавший в первоначальной заявке (приоритет в части нового предмета изобретения устанавливается по дате подачи выделенной, а не первоначальной заявки), что позволяет использовать такие заявки в тех случаях, когда разработка объекта патентования продолжается дольше 12 месяцев, а первоначальная концепция изобретения дополняется новыми признаками и вариантами.

Подавая выделенные заявки, заявитель может по своему усмотрению регулировать срок рассмотрения заявок, например, чтобы иметь возможность получения патента с формулой изобретения, специально адаптированной к пресечению конкретных случаев использования идей, раскрытых в описании изобретения.

Подача выделенных заявок позволяет объединить несколько первоначальных заявок в одну заявку и получить из одной первоначальной заявки несколько самостоятельных.

Подача выделенной заявки позволяет получить патент в отношении тех вариантов изобретения, которые не вызывают возражений экспертизы, а в отношении «забракованных» вариантов — продолжить делопроизводство в рамках самостоятельной заявки.

Заявки на идентичные изобретения (полезные модели) 
Заявитель не может получить два российских патента на одно и то же техническое решение, даже если заявки поданы в один день (если заявки поданы в разные дни, то по заявке с более поздней датой приоритета патент не выдаётся). Если заявки на изобретение и/или полезную модель поданы одним заявителем одновременно, то выдача патента по каждой заявке становится возможной лишь после отзыва одной из заявок или отказа от патента (если к моменту принятия решения по одной заявке по другой заявке уже зарегистрирован патент).

Практика одновременной подачи заявки на изобретение и идентичной заявки на полезную модель получила распространение в России в связи с тем, что позволяет сравнительно быстро (примерно в течение шести месяцев) получить охрану технического решения патентом на полезную модель, не исключая возможности получения патента на изобретение.

Распоряжение патентными правами 
Акты распоряжения правами на изобретение, относящиеся к предоставлению права пользования, отчуждению, и залогу прав на изобретение, подлежат обязательной государственной регистрации.

Распоряжение патентными правами становится возможным после возникновения самого предмета договорных отношений — в момент регистрации патента в Государственном реестре изобретений Российской Федерации. До этого момента заявитель может распорядиться лишь своим правом на получение патента, например, посредством изменения состава заявителей. Возможность заключения опционных договоров в отношении ещё не зарегистрированного изобретения оценивается специалистами неоднозначно, а практика заключения подобных договоров ещё не получила какой-либо судебной оценки.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение 
«По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передаёт или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объёме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента)»

Лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения 

По лицензионному договору обладатель исключительного права на использование изобретения (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования изобретения в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Лицензионный договор может предусматривать:
 предоставление лицензиату права использования изобретения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая, неисключительная лицензия);
 предоставление лицензиату права использования изобретения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия);
 предоставление лицензиату права использования изобретения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам и права использования изобретения (полная исключительная лицензия).

Открытая лицензия на изобретение 

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения (открытой лицензии). В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе уменьшается на пятьдесят процентов, начиная с года, следующего за годом публикации, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Принудительная лицензия на изобретение 
При возникновении конфликта между интересами правообладателей и производителей товаров и услуг, в которых используется изобретение, обуславливающего недостаточное предложение на рынке соответствующих товаров и услуг, законодатель предусматривает судебный порядок принуждения правообладателя к мирному разрешению конфликта путём заключения лицензионного договора на условиях, предусмотренных статьёй 1362 ГК РФ.

Залог прав на изобретение 
В отношении исключительных прав на изобретение может быть заключён договор залога, например, для обеспечения исполнения договора займа или кредитного договора.

Защита патентных прав 
Право на изобретение может быть защищено только после регистрации изобретения в Государственном реестре и выдачи патента.

К патентным правам применяется частно-правовая модель защиты прав: бремя выявления, расследования, доказывания и пресечения нарушений, связанных с возникновением, действием и прекращением прав на изобретение, а также бремя негативных последствий, вытекающих из действий по защите своих прав, несёт та сторона, которая обращается за защитой.

Средства защиты патентных прав предусмотрены гражданским, административным (ч. 2 ст. 7.12 и ст.14.33 КоАП) и уголовным законодательством (ст. 147 УК РФ), а также законодательством о защите конкуренции.

Результатом защиты патентных прав может быть применение к нарушителю мер защиты и мер ответственности для восстановления положения, существовавшего до момента нарушения.

По общему правилу применение мер ответственности, в том числе истребование компенсации убытков и упущенной выгоды возможно при наличии вины нарушителя. Возможность применения мер защиты (например, запрещения использования изобретения или предотвращение угрозы использования) не зависит от вины нарушителя.

Цели патентования 
К основным целям патентования технических решений можно отнести:
 защиту от конкуренции;
 профилактику споров между лицами, имеющими допуск к коммерческой тайне;
 защиту от патентных исков, патентных троллей (оборонительное патентование);
 трансфер технологий;
 увеличение капитализации предприятия;
 защиту от рейдерских атак;
 налоговую оптимизацию;
 защиту экспорта, получение контроля над каналами дистрибуции.

Без получения патентной охраны трудно обойтись в тех случаях, когда при использовании технического решения невозможно обеспечить его сохранение в режиме коммерческой тайны, либо существует недопустимый риск патентования сходных, эквивалентных или идентичных решений конкурентами.

Патентование в России 

В норме патентования технического решения стоят следующие этапы:
 оценка правовой ситуации (кто является автором технического решения и кому принадлежат права на подачу заявки);
 проверка возможности отнесения результата интеллектуальной деятельности к техническим решениям, охраняемым в качестве изобретения;
 оценка целесообразности получения патентной охраны (или сохранения технического решения в режиме коммерческой тайны), выбор способа правовой охраны (изобретение, полезная модель);
 проведение патентного поиска для выявления препятствий к получению правовой охраны и/или к использованию технического решения в России;
 формирование совокупности признаков технического решения, не являющейся частью уровня техники и в то же самое время обеспечивающей достижение технического результата неочевидным для среднего специалиста образом;
 составление формулы изобретения, определяющей объём его правовой охраны;
 составление описания изобретения, дающего ясное и точное представления о том, как его реализовать на практике без лишнего экспериментирования и домысливания;
 иллюстрирование изобретения наглядными материалами, если это необходимо, чтобы снять неоднозначности в толковании его описания, или формулы третьими лицами;
 дополнение материалов примерами осуществления, если у специалистов могут возникнуть сомнения в возможности его осуществления на практике;
 подача заявки;
 ведение делопроизводства с российским патентным ведомством — преодоление возражений экспертизы, внесение исправлений и уточнений в материалы заявки;
 подача дополнительных материалов, выделенных заявок, дополнительных заявок, конвенционных заявок, международных заявок, преобразование заявок, управление сроками публикации заявок;
 получение патента и поддержание его в силе.

Затраты на патентование складываются, в основном, из следующих составляющих:
 оплата услуг квалифицированных профессионалов (патентных поверенных, патентоведов);
 оплата вспомогательных услуг (эскизирование, перевод);
 оплата патентных пошлин;
 непредвиденные расходы (оплата профессиональных услуг в связи с ведением делопроизводства по заявке).

Общие принципы ценообразования на рынке патентных услуг не выработаны, однако признанным мировым стандартом является почасовая оплата. Предоставление профессиональными участниками рынка патентных услуг каких-либо гарантий получения охраны должны вызывать настороженность, ибо оптимизация рисков неполучения патента обычно достигается за счет снижения качества охраны (её объёма).

Патентование за рубежом 
Первая заявка подаётся в Роспатент — патентное ведомство страны происхождения изобретения. По истечении шести месяцев, если в заявке не обнаружено сведений, относящихся к государственной тайне, заявитель может подать заявку за рубежом. Несоблюдение этого порядка может повлечь наступление административной или уголовной ответственности, хотя такие случаи не известны.

Сроки, в течение которых возможно патентование за рубежом 
В уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты подачи заявки, даже если источником этих сведений являются авторы изобретения. Условием исключения этих сведений из уровня техники является наличие права приоритета (либо авторской льготы по новизне, действующей в немногих государствах с относительной мировой новизной).

Право приоритета признается участниками Союза по охране промышленной собственности при условии подачи международной или конвенционной заявки в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки, приоритет которой испрашивается. Несоблюдение этого срока по любым причинам влечёт потерю права приоритета.

Если после потери права приоритета сведения об изобретении стали общедоступными (например, в связи с публикацией патента или сведений о заявке), легальная правовая охрана технического решения не может быть получена за пределами государства или региона первой подачи заявки.

Международные заявки 

Решение о подаче заявки за рубежом обычно принимается после получения результатов российской экспертизы (не ранее шести месяцев с даты подачи российской заявки, если ходатайство о проведении экспертизы подано одновременно с заявкой) или поиска международного типа (не ранее четырёх месяцев с даты подачи российской заявки с ходатайством о проведении поиска международного типа), но не позднее 12 месяцев с даты её подачи. С учётом результатов экспертизы или поиска признаки, имевшиеся в заявке на дату её подачи, могут быть сгруппированы таким образом, чтобы полученная совокупность образовала патентоспособное техническое решение, а недостающие признаки могут быть оформлены дополнительными заявками или включены в международную заявку, с сохранением в отношении признаков приоритета по дате подачи дополнительных заявок, в которых они раскрыты, если такие заявки поданы не ранее 12 месяцев до даты подачи международной заявки.

Благодаря международной заявке патент за рубежом может быть получен даже в том случае, если заявка на его получение подана в любом государстве или регионе Международного союза патентной кооперации в течение 30 или 31 месяца (для Люксембурга, Танзании и Уганды — в течение 20 месяцев) с даты наиболее раннего приоритета международной заявки. Официальные пошлины государств патентования обычно уплачиваются в уменьшенном размере при наличии результатов международного поиска или международной предварительной экспертизы.

Конвенционные заявки 

Патентование за рубежом без подачи международной заявки посредством прямой подачи конвенционных заявок в интересующие государства и регионы патентования в течение 12 месяцев с даты подачи самой ранней российской заявки, обычно выбирается в тех случаях, когда:
 государства, выбранные с целью патентования, не являются членами Международного союза патентной кооперации
 окончательный список государств и регионов патентования известен задолго до истечения 12-месячного срока, а их количество менее четырёх;
 финансирование всех процедур патентования предусмотрено бюджетным планом организации в текущем или следующем финансовом году;
 заявки могут быть подготовлены к подаче во всех государствах патентования до истечения 12 месяцев
 концепция изобретения является окончательной, а его патентоспособность не вызывает сомнений (не планируется учитывать результаты российской экспертизы или подавать дополнительные заявки).

Региональные патентные системы 

В настоящее время существуют шесть региональных патентных систем (шесть региональных патентных организаций), упрощающих процедуры получения патента на изобретение на территории государств, связанных региональными патентными конвенциями:
 Евразийская патентная организация;
 Европейская патентная организация;
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;
 African Regional Intellectual Property Organization;
 Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

Указанные организации являются членами Союза по охране промышленной собственности и Международного союза патентной кооперации (кроме Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), и обеспечивают возможность получения единого регионального патента на основе единственной заявки.

Профессиональная деятельность в области патентного права

Патентные услуги 

Субъектами оказания профессиональной помощи по вопросам возникновения, закрепления, действия и прекращения прав на изобретение являются квалифицированные патентоведы (то есть лица, имеющие соответствующую квалификацию) и патентные поверенные (то есть лица, имеющие соответствующий статус).

В настоящее время Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» установлены требования и ограничения к лицам, оказывающим патентные услуги и/или представляющим заявителя перед патентным ведомством — патентным поверенным (статья 2). Этот вид деятельности не требует наличия лицензии, но прохождение аттестации перед квалификационной комиссией обязательно. В том числе законом регулируются общественные объединения и саморегулируемые организации патентных поверенных (статья 5).

Рынок патентных услуг представлен многочисленными патентными фирмами с небольшой штатной численностью сотрудников, основными клиентами которых являются отечественные доверители. Доля крупных патентных фирм и частнопрактикующих патентных поверенных в этом сегменте весьма незначительна.

Теневой рынок представлен, главным образом, штатными сотрудниками Роспатент. Проблемами этого сегмента рынка является соблюдение режима коммерческой тайны, отсутствие механизмов разрешения конфликта интересов, качество патентной охраны и, не в последнюю очередь, сама легальность подобного рода деятельности.

Общей проблемой российского рынка патентных услуг является дефицит квалифицированных специалистов, особенно в регионах Российской Федерации.

Оценка изобретений 
Оценка нематериальных активов осуществляется профессиональными оценщиками.

Судебная экспертиза 

Эксперты могут привлекаться в судебном процессе, если для установления фактов требуются специальные знания.
Требования к лицам, осуществляющим деятельность в данной области (за исключением наличия специальных знаний), не установлены законодательством.

Соотношение права на изобретение с правом на полезную модель и правом на промышленный образец 
Полезная модель имеет следующие отличия от изобретения:
 объект правовой охраны — только устройство;
 срок действия патентных прав — не более 10 лет с возможностью продления на 3 года;
 условия патентоспособности — только новизна совокупности существенных признаков и промышленная применимость;
 соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности не проверяется.

Заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель до даты публикации сведений о ней (заявке на изобретение). Заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение до принятия по ней решения. За пределами этих сроков такое преобразование может быть фактически осуществлено путём подачи выделенной заявки до даты регистрации патента по первоначальной заявке в Государственном реестре.

Заявка на изобретение не может быть преобразована в заявку на промышленный образец.

Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец не могут быть преобразованы друг в друга.

Евразийское и российское патентное право 

Действие евразийского патента распространяется на территорию Российской Федерации.

Основное отличие Евразийской патентной системы состоит в более удобных процедурных нормах патентного права и в возможности ускорения делопроизводства по заявкам.

Отличие в материальных нормах состоит в том, что согласно евразийскому законодательству предложение к применению охраняемого способа считается использованием изобретения.

К недостаткам Евразийской патентной системы можно отнести сравнительно высокие пошлины.

Патент Российской Федерации на изобретение и евразийский патент 
Если российский патент на изобретение и евразийский патент выданы одному и тому же лицу на одно и то же изобретение и имеют одинаковую дату приоритета, распоряжение патентными правами, вытекающими из таких патентов, осуществляется согласованно (по аналогии с распоряжением неделимой вещью).

Кумуляция (совмещение) правовой охраны 
Не запрещается совмещённая правовая охрана одного и того же технического решения с помощью евразийского патента и российского патента на полезную модель с одинаковыми датами приоритета.

Сравнение российского и зарубежного права на изобретение 
Российское патентное право принадлежит к романо-германской правовой семье и в части материальных норм патентного права имеет много общего с патентным законодательством Германии и Европейским патентным законодательством.

Среди недостаточно урегулированных в российском патентном праве вопросов могут быть отмечены вопросы о границах применения доктрины эквивалентов и некоторые другие вопросы.

Случаи правового вандализма 
Не все недостатки сложившейся правоприменительной практики в достаточной степени компенсируются хорошей наследственностью российского патентного права, что отражает общие проблемы судебной системы Российской Федерации. К примеру, п. 9 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 гласит:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведёнными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Данный подход высшего судебного органа Российской Федерации впоследствии был распространён на любые объекты промышленной собственности.

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения:

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, […] другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Злоупотребление патентными правами 

Злоупотребление патентными правами ещё не получило в России столь широкого распространения, как в промышленно развитых странах. До настоящего времени не известно о деятельности крупных патентных холдингов в России, а попытки отдельных групп граждан, предпринятые против крупного бизнеса, не увенчались серьёзным успехом.

Обычными видами злоупотребления является патентование известных технических решений в качестве полезных моделей с целью последующего предъявления патентного иска. Более изощрённые виды злоупотреблений основаны на патентовании известных изделий при выявлении в них малозначительных особенностей, которые по каким-то причинам не были частью уровня техники на дату подачи заявки.

Критика патентного права

Распространённые заблуждения 

 Патентное право — разновидность авторского.
 Идею можно запатентовать.
 Предмет охраны определяется названием изобретения.
 Существует мировой/международный патент.
 Я могу получить патент за рубежом, когда захочу, тем более, что российский патент уже имеется.
 Патентуется все, что придумано человеком.
 Патент доказывает первенство в изобретении чего-либо.
 Патент разрешает использовать изобретение, доказывает патентную чистоту.
 Патент охраняет изобретение везде.
 Действие патента бессрочно.
 Любое использование изобретения является нарушением.
 Изобретение — это что-то сложное, изощрённое или технически совершенное.
 Автор всегда может претендовать на часть выгоды от изобретения.
 Защита патентных прав — обязанность государства.
 Права патентообладателей есть безусловное благо для общества.
 Российские изобретения охраняются хуже американских, вьетнамских или сомалийских.
 Если плагиат является присвоением авторства, то использование изделия, в котором воплощено изобретение, является кражей.

Существование этих и других заблуждений, главным образом, связано с вульгарным пониманием правовых норм, ложными аналогиями с авторским правом и правом на материальные объекты собственности.

См. также 
 Открытие
 Нематериальные активы

Примечания

Литература 
 Супотницкий М. В. Что следует знать при патентовании изобретений, созданных в войсках радиационной, химической и биологической защиты  // Вестник войск РХБ защиты. — 2019. — Т. 3. — № 4. — С. 381-393.

Ссылки 
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
 Евразийская Патентная Организация 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Право интеллектуальной собственности
Патентное право
Управление знаниями
Инновационный менеджмент
 
Определения
Проектирование